Le xian de Longchuan (龙川) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Longchuan (陇川) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme